Nod kan avse:

Nod (botanik) – en punkt på en växts stam eller stjälk som det utgår blad ifrån
 Nod (datorkommunikation) – en slutpunkt eller en omkopplingspunkt för datatrafik
Nod – element i hierarkiskti datastruktur, se träd (datastruktur)
Nod (fysik) – en punkt i en stående våg med minst amplitud
Nod (grafteori) – en av de två bestådsdelarna i en graf. Begrepp inom datalogi.
Nod (kladistik) – en förgreningspunkt i ett kladogram
Nod (konsthantverk) – en vanligen tillplattad kula på skaftet till ett vinglas eller en nattvardskalk eller ett ciborium
Nod (telekommunikation) – telestation
Brotherhood of Nod – en påhittad militärfaktion i datorspelserien Command & Conquer
Landet Nod – ett land öster om Eden enligt Första Moseboken
Nod-sur-Seine – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike
Ranviers nod – ett mellanrum mellan två myelinskidor längs ett axon
Uppstigande nod – en punkt i en planet- eller kometbana där denna skär ekliptikan
Nod (medicin) – en knuta, utbuktning eller knutpunkt, både i normalt och patologiskt hänseende. Används ofta i avledningar såsom "nodulär", En (nodös) är vid en stor utbuktning "nodus". Liten knuta kallas "nodulus"
AV-nod – en del av retledningssystemet som kommer efter sinusknutan
 Heberdens noder – 
NoD är även en förkortning för efternamnet Natt och Dag

NOD
NOD – en teologisk tidskrift

Se även
Nodul – en mindre kropp som är mer eller mindre oregelbundet rundad